

Geografia

Austria 
 Hopfgarten im Brixental – gmina targowa w kraju związkowym Tyrol, w powiecie Kitzbühel
 Hopfgarten in Defereggen – gmina w kraju związkowym Tyrol, w powiecie Lienz

Niemcy 
 Hopfgarten – dzielnica Frohburga
 Hopfgarten – dzielnica gminy Grammetal w kraju związkowym Turyngia, w powiecie Weimarer Land

Osoby 
 August Ferdinand Hopfgarten – niemiecki malarz
 Emil Hopfgarten – niemiecki rzeźbiarz

Zobacz też 
 Hopffgarten